Владимир Сергеевич Стулов () — российский предприниматель, председатель совета директоров и председатель художественного совета ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», президент Союза «Народные художественные промыслы Московской области».

Лауреат Государственной премии  и премии Правительства Российской Федерации, почетный академик Российской академии художеств.

Биография 
Родился в 1947 году Ногинске. Трудовую деятельность начал в 1963 году слесарем на швейной фабрике. Вскоре был призван в Советскую армию, был в составе войск, введённых в Чехословакию. После демобилизации некоторое время работал шофером на грузовой машине, затем учился в техникуме, по окончании которого стал работать в Москве на АЗЛК, где занимал должность инженера-технолога дефектовщика. Без отрыва от производства окончил вечернее отделение Московского института стали и сплавов по специальности «станки и инструменты» и в 1984 году окончил по специальности -.

В конце 1980-х годов стал проявлять интерес к художественным промыслам. В 1996 году занял пост генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», одного из российских предприятий, работающих в этой сфере, который занимал до марта 2012 года. Впоследствии продолжил направлять работу предприятия в роли председателя совета директоров.

Под руководством Стулова предприятие четырежды становилось лауреатом российской национальной премии «Лучшая работа года в области дизайна „Виктория“» за высокое качество выпускаемых платков и шалей. Платочные изделия трижды получали золотые дипломы Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России». В 2006 году предприятие было удостоено Национальной премии «Налогоплательщик года»

Ведет благотворительную деятельность, направленную на возрождение Русской православной церкви. При его непосредственном участии воссоздан иконостас в Никольском храме села Васютина Павлово-Посадского района Московской области и в Трапезной церкви Покровско-Васильевского монастыря в Павловском Посаде.

Награды 

 Медалью «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почетная грамота Министерства экономики РФ (1999)
 Почетная грамота Губернатора Московской области (2000)
 Государственной премии Российской Федерации за 1999 год в области искусства и архитектуры (2000) — во главе коллектива художников предприятия за коллекцию платков «Традиция и современность на грани веков».
 Почетный работник текстильной и легкой промышленности" (2007) — за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд
 Благодарность Российской академии художеств и благодарственная грамота митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2008) — за восстановление иконостаса в Никольском храме села Васютино (Павлово-Посадский район Московской облает)
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2009) — совместно с художником-модельером В. М. Зайцевым и главным художником платочного предприятия В. И. Зубрицким за создание коллекции моделей одежды и павловопосадских шалей «Истоки»
 Знак Губернатора Московской области «За полезное» (2012)
 Медаль «За жертвенные труды» III степени Московской Епархии РПЦ (2013)
 Почетный академик Российской академии художеств (2015)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2015) — за за помощь в восстановлении Покровско-Васильевского монастыря в Павловском Посаде.

Источники

Примечания 

Выпускники МИСиСа